Příjmení Masaryková je ženskou variantou od příjmení Masaryk (tam viz informace o jeho etymologii a frekvenci).

Známé nositelky tohoto příjmení 
 Alice Masaryková (1879–1966) – dcera Tomáše Garrigua Masaryka
 Anna Masaryková (1911–1996) – dcera Herberta Masaryka
 Herberta Masaryková (1915–1996) – dcera Herberta Masaryka
 Charlotta Garrigue-Masaryková (1850–1923) – manželka Tomáše Garrigua Masaryka
 Olga Masaryková (1891–1978) – dcera Tomáše Garrigua Masaryka
 Terezie Masaryková (1813–1887) – matka Tomáše Garrigua Masaryka

Související článek 
 Rodokmen Masarykových